House Arrest steht für:

 House Arrest, US-amerikanische Filmkomödie von Harry Winer (1996), siehe Hausarrest (Film)
 House Arrest (2021), Filmdrama von Aleksey German Jr.

Siehe auch:
 Hausarrest